Кинофестиваль «Большой Кристап» () — национальный кинофестиваль, посвящённый достижениям латвийского кино. Проводится осенью или весной на главных киноплощадках Риги.

История 
Впервые был проведён под патронажем Союза кинематографистов Латвийской ССР в 1977 году. До 1991 года был ежегодным, в настоящее время проводится один раз в два или три года.

На фестивале 2009 года награды присуждались в 24 номинациях. В 2012 году организаторами фестиваля была применена двухступенчатая система оценки представленных на конкурс фильмов. На первом этапе фильмы оценивают и предлагают на номинации группы экспертов из профессиональных организаций, связанных с кинопроизводством: Латвийская ассоциация кинопродюсеров, Гильдия кинооператоров, Гильдия кинохудожников, FIPRESCI Latvia. На втором этапе жюри фестиваля определяют победителей. С этого же года жюри стало международным.

Своё имя кинофестиваль получил в честь фольклоризировавшегося в средневековой Риге образа св. Христофора (покровителя перевозчиков, плотовщиков и носильщиков).

В качестве почётного трофея победителям вручается деревянная фигурка Большого Кристапа (копия исторической скульптуры).

Основные награды

Лучший полнометражный игровой фильм 
  — Мальчуган / Puika — режиссёр Айварс Фрейманис
  — Театр / Tēatris — режиссёр Янис Стрейч
  — не присуждался
  — Пожелай мне нелётной погоды / Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku — режиссёр Варис Брасла
  — Лимузин цвета белой ночи / Limuzīns jāņu nakts krāsā — режиссёр Янис Стрейч
  — не присуждался
  — не присуждался
  — не присуждался
  — Проделки сорванца / Emīla nedarbi — режиссёр Варис Брасла
  — Свечка, яркая как солнце / Saulessvece — режиссёр Луция Лочмеле
  — не присуждался
  — О любви говорить не будем / Par mīlestību pašreiz nerunāsim — режиссёр Варис Брасла
  — Судьбинушка / Dzīvīte — режиссёр Айварс Фрейманис
  — Райский сад Евы / Ievas paradīzes dārzs — режиссёр Арвидс Криевс
  — Дитя человеческое / Cilvēka bērns — режиссёр Янис Стрейч
  — Клетка / Būris — режиссёр Ансис Эпнерс
  — не присуждался'
  — Повреждённое гнездо / Izpostītā ligzda — режиссёр Армандс Звирбулис  — Свадьба / Kāzas — режиссёр Виестурс Кайриш  — По дороге уходя / Pa ceļam aizejot — режиссёр Виестурс Кайриш  — Питон / Pitons — режиссёр Лайла Пакалниня  — Водяная бомба для кота-толстяка / Ūdensbumba resnajam runcim — режиссёр Варис Брасла  — Вогельфрай / Vogelfrei — режиссёры Янис Калейс, Гатис Шмитс, Янис Путнинс, Анна Видулея  — Ненужные люди / Nereikalingi žmonės — режиссёр Марис Мартинсонс  — Гольфстрим под айсбергом — режиссёр Евгений Пашкевич  — Мама, я тебя люблю / Mammu, es tevi mīlu — режиссёр Янис Нордс

Лучший документальный фильм 
  — Женщина, которую ждут / Sieviete, kuru gaida — режиссёр Ивар Селецкис
  — Четверо ищут миллион / Četri meklē miljonu — режиссёр Ансис Эпнерс
  — Разговор с королевой / Saruna ar karalieni — режиссёр Роланд Калныньш
  — не присуждался
  — Созвездие стрелков / Strēlnieku zvaigznājs — режиссёр Юрис Подниекс
  — не присуждался
  — не присуждался
  — Катит Сизиф камень / Veļ Sīzifs akmeni — режиссёр Юрис Подниекс
  — Легко ли быть молодым? / Vai viegli būt jaunam? — режиссёр Юрис Подниекс
  — Светотень / Gaismēnas — режиссёр Арнис Акменьлаук
  — Улица Поперечная / Šķērsiela — режиссёр Ивар Селецкис
  — Янис Берзиньш. Глава разведки / Jānis Berziņš. Izlūkdienesta priekšnieks — режиссёр Ромуальд Пипарс
  — Я — латыш / Es esmu latvietis — режиссёр Ансис Эпнерс
  — Крестный путь / Krustceļš — режиссёр Юрис Подниекс
  — Наивисты / Naivie — режиссёр Дайнис Клява
  — не присуждался
  — Остров в небесах / Debesu sala — режиссёр Иво Калпениекс
  — Новые времена на улице Поперечной / Jaunie laiki Šķērsielā — режиссёр Ивар Селецкис
  — Рига. Десять лет спустя / Rīga. Desmit gadus pēc — режиссёр Арта Бисениеце
  — Время идёт / Bet stunda nāk — режиссёр Юрис Пошкус
  — Черви / Tārps — режиссёр Андис Мизишс
  — Мой муж — Андрей Сахаров / Mans vīrs Andrejs Saharovs — режиссёр Инара Колмане
  — Бекон, масло и моя мама / Bekons, sviests un mana Mamma — режиссёр Илзе Бурковска-Якобсена
  — Документалист — режиссёр Иварс Звиедрс
  — На кону Латвия / Uz spēles Latvija — режиссёр Петерис Крыловс

Лучший мультипликационный (анимационный) фильм 
  — Как я ехал к деве Севера / Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties — режиссёр Розе Стиебра
  — Бимини / Bimini — режиссёр Арнолдс Буровс
  — У меня в кармане / Kabata — режиссёр Розе Стиебра
  — Мечта / Sapnis — режиссёр Арнолдс Буровс
  — Фантадром. Соль / Fantadroms. Sāls — режиссёр Ансис Берзиньш
  — Принцесса и пума / Trilogy Sapnis, Pēdējā lapa, Princese un puma — режиссёр Арнолдс Буровс
  — Черепахи / Bruņurupuči — режиссёр Ансис Берзиньш
  — Считалки в картинках / Skatāmpanti — режиссёр Розе Стиебра
  — Шалости / Rezgalības I — режиссёр Янис Цимерманис
  — не присуждался
  — Несс и Несси / Ness un Nesija — режиссёр Розе Стиебра
  — Мунк и Лемми / Munks un Lemijs — режиссёр Нилс Скапанс
  — Сказочка / Pasaciņas. Miega vilcieniņš — режиссёр Розе Стиебра
  — Чертенята / Velniņi — режиссёр Инга Риба
  — Необычные рижане / Neparastie rīdzinieki — режиссёр Розе Стиебра
  — Дедушкин мёд / Vectēva medus — режиссёр Владимир Лещёв
  — Бессонница / Bezmiegs — режиссёр Владимир Лещёв
  — Лотте из городка Изобретателей / Lote no Izgudrotāju ciema — режиссёры Хейки Эрнитс и Янно Пылдма
  — Крылья и вёсла / Spārni un airi — режиссёр Владимир Лещёв
  — Проглотить жабу — режиссёр Юргис Красонс
  — Камни в моих карманах / Akmeņi manās kabatās — режиссёр Сигне Баумане

Лучший короткометражный фильм 
  — Небывальщина по-латышски / Latvietis pūš pīlītes — режиссёр Агнесе Буле
  — Оступившийся / Klupiens — режиссёр Андис Мизишс
  — не присуждался
  — Агент влюбляется / Aģents iemīlas — режиссёр Гатис Шмитс
  — Вода / Ūdens — режиссёр Лайла Пакалниня
  — Одержимость / Apsēstība — режиссёр Иварс Тонтегоде
  — Фильм / Filma — режиссёры Иво Бриедис и Мара Кимеле
  — Немного дольше / Mazliet ilgāk — режиссёр Станислав Токалов

Лучший сценарист 
  — Олег Манджиев за сценарий к фильму «Гадание на бараньей лопатке»
  — Айварс Фрейманис за сценарий к фильму «Судьбинушка»
  — Майя Амолиня за сценарий к фильму «Марис Янсонс»
  — Томас Раудамс, Петерис Симмс за сценарий к фильму «Верная рука»
  — Викторс Дукс, Аскольд Саулитис за сценарий к фильму «Keep smiling!»
  — Алвис Лапиньш за сценарий к фильму «Водяная бомба для кота-толстяка»
  — Янис Калейс, Гатис Шмитс, Янис Путныньш, Анна Видулея за сценарий к фильму «Vogelfrei»
  — Паулс Банковскис за сценарий к фильму «Клуцис — неправильный латыш»
  — Сигне Баумане за сценарий к анимационному фильму «Камни в моих карманах»

Лучший режиссёр 
  — Ада Неретниеце за фильм «Гадание на бараньей лопатке»
  — Айварс Фрейманис за фильм «Судьбинушка»
  — Петерис Симмс за новеллу «Аида» в фильме «Три рассказа о …»
  — Петерис Симмс за фильм «Верная рука»
  — Гатис Шмитс за фильм «Агент влюбляется»
  — Юрис Пошкус за фильм «Монотонность»
  — Армандс Звирбулис за фильм «Маленькие грабители»
  — Евгений Пашкевич за фильм «Гольфстрим под айсбергом»
  — Янис Нордс за фильм «Мама, я тебя люблю»

Лучшая актриса 
  — Илзе Рудольфа за роль в фильме «О любви говорить не будем»
  — Индра Брике за роль Дарты в фильме «Судьбинушка»
  — Нора Вейгнере за роль в фильме «Анна»
  — Резия Калниня за роль Маргиты в фильме «Верная рука»
  — Кристине Неварауска за роль в фильме «Sauja ložu»
  — Аквелина Ливмане за роль в фильме «Осенняя роза»
  — Ивета Поле за роль в фильме «Монотонность»
  — Ивета Поле за роль Симоны в фильме «Kolka Cool»
  — Вита Варпиня за роль матери в фильме Мама, я тебя люблю

Лучший актёр 
  — Тыну Карк за роль Сергея Яновича в фильме «Всё нормально»
  — Эдуард Павулс за роль Зитара в фильме «Семья Зитаров»
  — Артурс Скрастиньш за роль Бейсикса в фильме «Жернова судьбы»
  — Андрис Кейшс за роль в фильме «Свадьба»
  — Ренарс Кауперс за роль Юзика в фильме «Мистерия старой управы»
  — Вольдемар Карпачс за роль в фильме «Последний советский фильм»
  — Рудольф Плепис за роль в фильме «Белый зверь»
  — Юрис Жагарс за роль в фильме «Tumšie brieži»
  — Андрис Кейшс за роль в фильме «Возвращение сержанта Лапиньша» и Ромуальд Анцанс за роль в фильме «Наследие Рудольфа»
  — Янис Аманис за роль Вальдемара Бауманиса в фильме «Команда мечты 1935»

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля

Большой Кристап